Prionychus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Antoine Joseph Jean Solier 1835. Prionychus ingår i familjen svartbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Svartbaggar
Prionychus